Amerikai Egyesült Államok
Hunters (Virginia)
Hunters (Washington)